Galiny, localité de la voïvodie de Łódź.
 Galiny (Bartoszyce)
 Galiny (Górowo Iławeckie)